Jambi – provincia dell'Indonesia
 Jambi – città indonesiana capitale della provincia omonima
 Jambi – singolo dei Tool del 2007
 Jambi – sultanato esistito nell'attuale Indonesia, tra il 600 ed il 1906, detto anche sultanato di Djambi